Lady Macbeth é um dos principais personagens da tragédia Macbeth, de Shakespeare. Na Wikipedia pode referir-se aos seguintes artigos:

Personagem
 Lady Macbeth, a personagem da tragédia.
 Gruoch da Escócia, rainha histórica que inspirou o personagem.

Livro
 Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk, livro do escritor russo Nikolai Leskov (1865).

Ópera
 Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk (ópera), ópera do compositor russo Dmitri Shostakovich (1934).

Outros
 Lady Macbeth (álbum) da cantora Lana Lane.

Veja também

Desambiguações de antropônimos